Хотетово — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Хотетово — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Хотетово — село в Болховском районе Орловской области.
 Хотетово — деревня в Знаменском районе Орловской области.
 Хотетово — село в Свердловском районе Орловской области.
 Хотетово — деревня в Дубенском районе Тульской области.